

Херсон — селище, Гайський міський округ, Оренбурзька область

Херсон — місто, обласний центр Херсонської області
 Херсон — міжнародний аеропорт у селищі Чорнобаївка поблизу Херсона
 Херсон — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці на перетині ліній Миколаїв — Джанкой та Снігурівка — Херсон

 Херсон — батальйон патрульної служби міліції особливого призначення  Херсонської області

 Херсон Маєн ( 1989) — сальвадорський та американський футболіст